Svenska mästerskapet i fotboll 1905 vanns av  Örgryte IS efter finalseger mot IFK Stockholm med 2-1 på Stockholms Idrottspark den 29 oktober 1905. Detta var Örgryte IS sjunde SM-guld på nio SM-finaler. För IFK Stockholm var detta den första SM-finalen.

Spelträd

Kvalspel

Kvalomgång 1

Kvalomgång 2

Slutomgång

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Noteringar

Källor

1905 i Sverige
Fotbollssäsongen 1905
1905